Юная Мисс США 1997 () — 15-й национальный конкурс красоты, проводился в , , Техас. Победительницей стала Шелли Мур, представлявшая штат Теннесси.

Ведущим конкурса красоты стал , комментарии Иванка Трамп, дочь владельца Дональда Трампа. Первый год, когда не было специальной развлекательной программы.

Результат

Места

Специальные награды

Баллы

Предварительное участие 

  Победительница
  1-я Вице Мисс
  2-я Вице Мисс
  Финалистки
  Полуфиналистки

Финальные оценки 

  Победительница
  1-я Вице Мисс
  2-я Вице Мисс
  Финалистки

Участницы 

  – Кимберли Уайтинг
  – Сара Сачер
  – Тара Такер
  – Лори Миллер
  – Джули Гулбрандсен
  – Брэнди Уоткинс
  – Эсмеральда Гонсалес
  – Эмма ДеСилетс
  – Мэрайя Билладо
  – Кимберли Григсби
  – Эллисон Шредер
  – Махана Каахуману Уолтерс
  – Шерил Кроу
  – Чери Уиллер
  – Аманда Бернс
  – Аутюмн Уотербери
  – Эмбер Йодер
  – Кимберли Глодеманс
  – Мэрайя Бергманн
  – Келли Джонс
  – Аманда Аардсма
  – Алита Доусон
  – Сара Прайс
  – Джессика Грегори
  – Джейми Даффни

  – Кара Льюис
  – 
  – Шевонн Бертон
  – Коди Стриклер
  – Кристал Карлсон
  – 
  – Наташа Фишер
  – Кейси Томпсон
  – Бонни Линн Ганьон
  – Лорен Петти
  – Джессика Фердинанд
  – Вики Хьюз
  – Кристина Тодд
  – Аманда Пеникс
  – Чери Александр
  – Стив Фикер
  – Эшли Уитнер
  – Лорен Альвити
  – Джули Нэгл
  – Али Берр
  – Шелли Мур
  – Андрия Маллинс
  – Кристин Дюрен
  – Кэролайн Бригман
  – Джули Кич
  – Эми Меррилл

Судьи 
 Ким Алексис
 Рон Дюгей
 Энтони Майкл Холл
 Бриджет Холл
 
 Керри Страг

Ссылки 
 Официальный сайт «Юная Мисс США»

Юная мисс США
1997 год в Техасе
Август 1997 года
События 20 августа